Forchetta – posata da tavola con due o più rebbi
Forchetta da pesce
Forchetta da dolce
Forchetta da fonduta
Forchetta – negli scacchi è l'attacco simultaneo a due pezzi
Forchetta – in statistica, intervallo di possibile variazione di un valore